Rhinebothrium är ett släkte av plattmaskar. Rhinebothrium ingår i familjen Phyllobothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Rhinebothrium